Кубок Белгазпромбанка — международный гандбольный турнир, который проходит в августе, в Бресте, Белоруссия. Турнир проходит во дворце спорта Виктория. Турнир проходит при поддержке БГК им. Мешкова и Белгазпромбанка

История 
«Кубок Белгазпромбанка» родом из 2008 года. Правда, ему предшествовал гандбольный фестиваль «Кубок Бреста», который провели в «Виктории» двумя годами ранее. В августе 2006-го в соперничестве с российским «Лукойл-Динамо», словацким «Татраном» и польской «Вислой» БГК праздновал успех.

Оставался трофей в Бресте и в первые три года после того, как он получил свое нынешнее название — «Кубок Белгазпромбанка». Мешковцы побеждали в 2008, 2009 и 2010 годах. А вот дальше — затяжное «гостеприимство».

Главный приз поочередно увозили с берегов Буга французский «Дюнкерк», польская «Висла», македонский «Вардар», украинский «Мотор». Лишь в августе 2016 года мешковцам удалось прервать эту незавидную серию и снова выиграть домашний турнир.
По состоянию на 2018 год в турнире приняли участие 23 клуба из 11 государств.

В кубке Белгазпромбанка 2019 примут участие — Риихимяки (Финляндия), Вествин (Австрия), Ним (Франция) и БГК им. Мешкова. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.

Сводная таблица турнира 
2008-2018

Представители по странам

Победители и призёры

Примечания

Ссылки 
Гандбол в Белоруссии
Соревнования по гандболу